Магома́ев (Магома́ева) — фамилия. Известные носители:

 Магомаев, Гусейн Сайгидович (род. 1951) — заслуженный тренер России, председатель тренерского совета Федерации ушу России.
 Магомаев, Джамал-Эддин Абдул-Муслим оглы (1910—1977) — советский государственный и партийный деятель.
 Магомаев, Лев Русланович (род. 1989) — российский ватерполист.
 Магомаев, Магомет Муслимович (1916—1945) — советский азербайджанский театральный художник и мультипликатор.
 

 Магомаева, Айшет Ахмедовна (1921—2003) — советская театральная актриса, мать Муслима Магомаева.

См. также 
 «Магомаев» — телесериал.